Die Allianz Suisse Open Gstaad 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. Juli bis 2. August 2009 in Gstaad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Los Angeles die LA Tennis Open sowie in Umag die ATP Studena Croatia Open Umag gespielt, die genau wie die Allianz Suisse Open Gstaad zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Victor Hănescu, der aber bereits im Achtelfinal ausschied. Den diesjährigen Final konnte Thomaz Bellucci für sich entscheiden, er setzte sich gegen den Qualifikanten Andreas Beck mit 6:4, 7:62 durch. Damit gewann er seinen ersten Karriere-Titel. Im Doppel waren Jaroslav Levinský und Filip Polášek die Titelverteidiger. Sie erreichten auch in diesem Jahr wieder das Final, mussten sich dort jedoch dem Schweizer Duo Marco Chiudinelli und Michael Lammer in zwei Sätzen mit 7:5, 6:3 geschlagen geben.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 26. Juli 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 18 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Saanen